Med může být:

Med, med 
 med – je přírodní extrakt (z nektaru květů – med květový nebo výměšků hmyzu – medovicový med  získaný a zpracovaný včelami.
 turecký med – sladkost
 Debian-Med – jeden z projektů Debianu

v kultuře
 Med a čtyřlístek – japonská manga a anime seriál
 Med ve vlasech – sbírka textů Jiřího Suchého
 Med (album) – hudební album ruského písničkáře Nikolaje Noskova

příjmení osob
 Med (příjmení)

MED 
 Manhattan Engineering District – známý jako projekt Manhattan – americký vývoj atomové bomby
 MEd – návrhový ohybový moment podle Eurokódů

Odkazy

Reference

Externí odkazy